Amdouni est un patronyme arabe, notamment porté par :
 Ghali Amdouni (1993-), connu sous le mononyme Ghali, rappeur italien ;
 Hassan Amdouni (1955-), enseignant et écrivain belgo-tunisien ;
 Kaïs Amdouni (1987-), gardien de football tunisien ;
 Morhad Amdouni (1988-), athlète français, spécialiste des courses de fond ;
 Zeineb Amdouni (1988-), taekwondoïste tunisienne.

Patronyme arabe